Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2021 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 6. bis 10. Juni 2021 in der Marshall Arena in Milton Keynes stattfand. Es war die 30. Ausgabe der Weltmeisterschaft und die erste Austragung in England.

Weltmeister wurde nach 2016 zum zweiten Mal der Österreicher Albin Ouschan, der im Finale den Kuwaiter Omar al-Shaheen mit 13:9 besiegte. Den dritten Platz belegten der Spanier David Alcaide und der Ungar Olivér Szolnoki. Titelverteidiger war der Russe Fjodor Gorst, der in der Runde der letzten 64 gegen Skyler Woodward ausschied.

Als beste Deutsche gelangten Joshua Filler und Thorsten Hohmann in die Runde der letzten 32, Dimitri Jungo kam als bester Schweizer ins Achtelfinale. Die erfolgreichsten Frauen waren Kelly Fisher und Veronika Ivanovskaia, die in der Runde der letzten 64 ausschieden.

Modus 
Die 128 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen à 8 Spieler eingeteilt, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Gespielt wurde mit Gewinnerbreak.

Preisgeld

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Finalrunde 
In der Runde der letzten 64 trafen die 32 über die Siegerrunde qualifizierten Spieler auf die 32 Teilnehmer, die durch die Verliererrunde in die Endrunde gelangt waren.

Weblinks 
 Offizielle Website
 9-Ball-Weltmeisterschaft 2021 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2021
Poolbillardveranstaltung 2021
Billardturnier in Milton Keynes